Az 1959-es női sakkvilágbajnokság egy világbajnokjelölti versenyből és egy világbajnoki döntő párosmérkőzésből állt. A világbajnokjelölti verseny győztese szerzett jogot arra, hogy kihívja a világbajnokot, Jelizaveta Bikovát. A világbajnokjelölti versenyt a szovjet Kira Zvorikina nyerte, a döntőben a regnáló világbajnok Jelizaveta Bikova fölényes 8,5–4,5 arányú győzelmével megvédte címét.

A világbajnokjelölti verseny 
A versenyt 1959. májusban a bulgáriai Plovdivban rendezték, amelyre 10 ország 15 versenyzőjét hívta meg a versenyt szervező Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE). A 15 résztvevő között körmérkőzés formájában dőlt el a világbajnok kihívójának személye. Az első helyért három szovjet versenyző, valamint a jugoszláv Verica Nedljković között folyt nagy küzdelem, melyből Kira Zvorikina került ki győztesen. A második helyen a jugoszláv Verica Nedljković, a harmadikon a szovjet Larissa Volpert végzett.

A versenyen a magyar színeket Ladányiné Karakas Éva képviselte, aki a 7. helyen végzett.

A világbajnokjelölti verseny végeredménye:

{| class="wikitable"
|+ Női világbajnokjelölti verseny (1959)
|-
! !! Versenyző!!Ország !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! Pont !! S–B
|- style="background:#cfc;"
| 1 || Kira Zvorikina|| || - || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 11½ ||
|-
| 2 || Verica Nedeljković|| || ½ || - || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 10½ ||
|-
| 3 || Larisza Volpert|| || ½ || ½ || - || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 9½ ||
|-
| 4 || Salme Rootare|| || ½ || 0 || ½ || - || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 9 || 54.00
|-
| 5 || Edith Keller-Herrmann|| || ½ || 0 || ½ || ½ || - || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 9 || 53.50
|-
| 6 || Milunka Lazarević|| || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || - || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 8 ||
|-
| 7 || Ladányiné Karakas Éva|| || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || - || 0 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 7½ ||
|-
| 8 || Valentyina Boriszenko|| || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || - || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 7 ||
|-
| 9 || Olga Rubcova|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || - || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 6½ ||
|-
| 10 || Kveta Eretova|| || 0 || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || - || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 6 ||
|-
| 11 || Gisela Kahn Gresser|| || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || - || ½ || ½ || 0 || 1 || 5½ ||
|-
| 12 || Elfriede Rinder|| || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || - || 0 || ½ || 0 || 4½ || 33.75
|-
| 13 || Maria Pogorevici|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || - || 1 || 1 || 4½ || 20.50
|-
| 14 || Paunka Todorova|| || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || 0 || - || 1 || 3½ ||
|-
| 15 || Solidat Huguet|| || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || - || 2½ ||
|}

A világbajnoki döntő 
A világbajnoki döntő párosmérkőzésre 1959. december 4. és 1960. január 4. között került sor Moszkvában. A 16 játszmásra tervezett mérkőzésen a világbajnoki cím elnyeréséhez 8,5 pontot kellett valamelyik versenyzőnek elérni.

Zvorikina nyerte az első játszmát, a 6. játszma után 3–3 volt az állás, és a 10. játszma előtt is csak egy pont hátránya volt. Ekkor Bikova hármas nyerősorozattal elhúzott, és idő előtt, a 13. játszma után beállította 8,5–4,5 arányú végeredményt.

Jegyzetek

Források 
World Chess Championship (Women) 1959 Candidates Tournament 
World Chess Championship (Women) 1959 Bikova – Zvorikina Title Match 
Campeonato Mundo femenino Moscú 1959 

Sakkvilágbajnokságok
Sakkvilágbajnokság